Shrinking steht für:

 Shrinking (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2023)
 Shrinking Cities, schrumpfende Städte
 Shrinking Generator, siehe Schlüsselstromgenerator

Siehe auch:
 The Incredible Shrinking Man, Die unglaubliche Geschichte des Mister C.
 The Incredible Shrinking Woman, Originaltitel von Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K.
 The Shrinking Man, Originaltitel von Die seltsame Geschichte des Mr. C.